Никола́й Тара́сов:
 Тарасов, Николай Александрович (1918—1976) — поэт, журналист, главный редактор изданий «Советский спорт» и «Физкультура и спорт».
 Тарасов, Николай Антонинович (род. 1947) — советский и российский писатель, переводчик, поэт.
 Тарасов, Николай Арсентьевич (1915—1945) — Герой Советского Союза.
 Тарасов, Николай Васильевич (1923—1977) — советский военачальник, генерал-майор.
 Тарасов, Николай Георгиевич — городской архитектор Ялты (1900—1912).
 
 Тарасов, Николай Ефимович (псевдоним Иван Соболев) (1904 — ?) — полковник, деятель РОА и КОНР.
 
 Тарасов, Николай Константинович (1923—1994) — советский и российский дипломат, член Международного суда ООН.
 Тарасов, Николай Лазаревич (1882—1910) — меценат, нефтепромышленник.
 Тарасов, Николай Никифорович (1911—2010) — министр лёгкой промышленности СССР.
 Тарасов, Николай Николаевич (род. 1952) — российский правовед.
 Тарасов, Николай Сергеевич (род. 1998) — российский футболист.